Federica Luisa de Prusia (Berlín, 29 de agosto de 1714 - Unterschwaningen, 4 de febrero de 1784) fue una princesa de Prusia por nacimiento, hermana menor del rey Federico II el Grande.

Familia 
Al ser la sexta de los hijos y tercera hija del rey Federico Guillermo I de Prusia y de Sofía Dorotea de Hannover, Federica Luisa era hermana: de Federico II el Grande; de Luisa Ulrica, reina consorte de Suecia; del príncipe Augusto Guillermo y de Filipina Carlota, duquesa consorte de Brunswick-Wolfenbüttel.

A través de su madre, era nieta del rey Jorge I de Gran Bretaña. Así pues, esto la hizo sobrina de Jorge II y prima del príncipe Federico Luis de Gales; de Ana, princesa de Orange y de la reina Luisa de Dinamarca y Noruega.

Se la describía como apresurada, con propensión a las palabras duras. En sus memorias, su hermana Guillermina la criticó como una "criatura caprichosa y mezquina". Sin embargo, elogió su talento y su belleza.

Matrimonio y descendencia 
El 30 de mayo de 1729 Federica Luisa se casó en Berlín con el margrave Carlos Guillermo Federico de Brandeburgo-Ansbach (12 de mayo de 1712-3 de agosto de 1757). Tuvieron cuatro hijos:

 Augusto Carlos Federico (7 de abril de 1733-9 de mayo de 1737)
 Carlos Alejandro (24 de febrero de 1736-5 de enero de 1806).
 Leonor Guillermina (20 de septiembre de 1743-1768).
 Luisa Carlota (27 de abril de 1746-31 de enero de 1747).

Su segundo hijo, Alejandro, sucedió a su padre Carlos Guillermo como margrave de Brandeburgo-Ansbach después de que él muriera de un derrame cerebral el 2 de agosto de 1757.

Ancestros 

Princesas de Prusia del siglo XVIII (Casa de Hohenzollern)
Nacidos en Berlín